Fugate, auch Fugaté ist der Name folgender Personen:

 Caril Ann Fugate (* 1943), US-amerikanische Komplizin des Serienmörders Charles Starkweather
 James Fugaté (1922–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 Katherine Fugate (* 1965), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Thomas B. Fugate (1899–1980), US-amerikanischer Politiker
 Die blauen Fugates (19. Jhd.), Angehörige einer US-amerikanischen Familie mit blauer Hautfarbe wegen Inzucht-begünstigter Erbkrankheit